Фастович — фамилия.

 Фастович, Вячеслав Ксаверьевич (1911—2001) — советский кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).
 Фастович, Кузьма Игнатьевич (1918—1981) — полный кавалер Ордена Славы.